The Devil Wears Prada ("O Diabo Veste Prada", em inglês) pode se referir a:

 The Devil Wears Prada (livro), romance escrito em 2003 por por Lauren Weisberger
 O Diabo Veste Prada (filme), filme de 2006 dirigido por David Frankel, baseado no romance
 The Devil Wears Prada (álbum), álbum com a trilha sonora do filme
 The Devil Wears Prada (banda), banda norte-americana de metalcore

Desambiguação